André Creuzet
Château du Creuzet
Guy Creuzet de Richerand